Plowden steht für:

 Plowden (Jamaika), ein Ort im Manchester Parish in Jamaika

Plowden ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Plowden, Baron Plowden (1907–2001), britischer Industrieller und Beamter
 Walter Plowden (1820–1860), britischer Diplomat, erster britischer Konsul in Abessinien